La Esperanza (Jujuy), ciutat al departament de San Pedro de Jujuy, província de Jujuy, Argentina 
 La Esperanza (Sogorb), paratge natural municipal del municipi de Sogorb (Alt Palància) 
 La Esperanza (Uruguai), poblat de l'Uruguai al sud-oest del departament de Cerro Largo, limítrof amb Durazno i Treinta y Tres 
 Nuestra Señora de la Esperanza, ermita al municipi de Sogorb
 Farinera La Esperanza, fàbrica desapareguda de La Sagrera.